Die Abkürzung VGS steht für:

 Verband der Gemeinde- und Staatsarbeiter, ehemalige deutsche Gewerkschaft
 Großer Senat#Vereinigte Große Senate, ein besonderer Senat des Bundesgerichtshofes
 Verkehrsgemeinschaft Stauferkreis
 Verkehrsgesellschaft Südharz
 Verkehrsmanagement-Gesellschaft Saar
 Verlässliche Grundschule
 Vermittlungsgutschein
 Voodoo Glow Skulls, eine Ska-Punk-Band aus den USA
 Verlagsgesellschaft Schulfernsehen, heute Egmont VGS

VGS